Cette page contient les pages d'homonymie de Castéra, Castera et Castéras.

Patronyme 

 Damien Castera (1983-), surfeur professionnel, réalisateur de films documentaires et écrivain français ;
 Georges Castera (1936-2020), écrivain haïtien.

 René de Castéra (1873-1955), compositeur français.

Toponyme 
 (par ordre alphabétique)
 Castéra, ancienne commune française de la Haute-Garonne, aujourd'hui intégrée à Castéra-Vignoles ;
 Castéra, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Castéra-Loubix ;
 Castéra-Bouzet, commune française, située dans le département de Tarn-et-Garonne ;
 Castéra-Lanusse, commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées ;
 Castéra-Lectourois, commune française, située dans le département du Gers ;
 Castéra-Lou, commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées ;
 Castéra-Loubix, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Castéra-Préneron, commune française, située dans le département du Gers ;
 Castéra-Verduzan, commune française, située dans le département du Gers ;
 Castéra-Vignoles, commune française de la Haute-Garonne ;
 Castéra-Vivent, commune française, située dans le département du Gers.

Voir aussi 

 Ruisseau de Castera, rivière française affluent de la Leyre
 Le Castéra, commune française, située dans le département de la Haute-Garonne
 Castéra, à Nestier
 Castéras, commune française, située dans le département de l'Ariège

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme